Джупитер (, ) — топоним.

США 
 Джупитер-Айленд — муниципалитет в округе Мартин (штат Флорида).
 Джупитер — тауншип в округе Китсон (штат Миннесота).
 Джупитер-Инлет-Колони — муниципалитет в округе Палм-Бич (штат Флорида).

См. также